David Higgins – attore e sceneggiatore statunitense
 David Higgins – produttore cinematografico e sceneggiatore
 David Higgins – tiratore statunitense
 David Higgins – pilota di rally britannico
 David Higgins – astronomo amatoriale australiano